Termenul încapsulare denotă un număr de concepte:

 Încapsulare (rețelistică) - tehnică în realizarea protocoalelor de rețea.
 Încapsulare (programare) - un princpiu în programarea orientată pe obiecte.

Dezambiguizare